Helen Johns Kirtland (1890-1979), photojournalise américaine et correspondante de guerre
Helen Johns (1914-2014), nageuse américaine
Helen Johns (née en 1953), femme politique canadienne en Ontario